Народный комиссариат по военным и морским делам СССР — центральный орган военного управления, осуществлявший руководство Вооружёнными силами Союза ССР, с 12 ноября 1923 года по 15 марта 1934 года.

В литературе встречается сокращение данного наркомата — НК ВиМД СССР.

История 
Наркомат был образован из двух самостоятельных народных комиссариатов (по военным и морским делам РСФСР). Упразднён в связи с образованием Народного комиссариата обороны СССР.

Наркомы 
Народный комиссариат возглавлял народный комиссар, в различный период времени на этой должности находились:
 Троцкий, Лев Давидович — 12 ноября 1923 года — 26 января 1925
 Фрунзе, Михаил Васильевич — 26 января — 31 октября 1925
 Ворошилов, Климент Ефремович — 6 ноября 1925 — 20 июня 1934

Ссылки 
 Алфавитно-предметный указатель действующих руководящих несекретных приказов НКВоен, РВСР, РВС СССР и циркуляров Наркомвоенмор по состоянию на 1 июля 1926 г. : Изд. Управделами НКВМ и РВС СССР, 1926. Ч. 2: Личный состав РККА и военнообязанные. Конский состав. Обучение, служба и быт РККА. Обслуживание РККА. Довольствие. Делопроизводство, учет, отчетность и контроль

Примечания

Литература 
 

Народный комиссариат по военным и морским делам СССР